Rasgado puede referirse a:
Participio de rasgar

Apellido
Alberto T. Rasgado, militar mexicano
Jesús Rasgado, músico mexicano
Víctor Rasgado, compositor mexicano

Otros usos
Arteria del agujero rasgado posterior
Cinta de rasgado

Topónimo
Rasgada, localidad española